Dennis Taylor peut désigner :
 Dennis Taylor (1921-1962), pilote automobile anglais ;
 Dennis Taylor (né en 1949), joueur de snooker nord-irlandais ;
 Dennis E. Taylor, programmateur informatique et écrivain canadien de science-fiction.